Акдала () — село в Балхашском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Акдалинского сельского округа. Код КАТО — 193633100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1782 человека (888 мужчин и 894 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 1761 человек (892 мужчины и 869 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Балхашского района